BNP Paribas Masters 2013 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 28 października–3 listopada 2013 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 2 646 495 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 we Francji